Садовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. Административный центр — село Садовое.

География 
Расположено в северо-восточной части Быковского района.

Площадь сельского поселения составляет 16 036 гектар, из которых 15 915 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 178 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год).

Граничит:
 на юге и востоке — с Палласовским районом;
 на севере — с Старополтавским районом;
 на западе — с Красносельцевским сельским поселением.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Глава — Мосиенко Надежда Михайловна (c 11 октября 2009 года);
Телефон/факс: 8(84495) 3-64-98
Адрес администрации: 404064, Волгоградская область, Быковский район, с. Садовое, ул. Садовая, 2.
e-mail: byksadovoe@ya.ru

Транспорт 
Протяженность автодорог местного значения — 5 км.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Быковского района
Сельские поселения Волгоградской области